KSK Oostnieuwkerke is een Belgische voetbalclub uit Oostnieuwkerke. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6440 en heeft blauw en wit als kleuren. Het eerste herenelftal speelt in de provinciale reeksen, maar speelde in zijn bestaan ook meerdere seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club sloot zich in 1961 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging van start in de provinciale reeksen.

In 1976 stootte de club voor het eerst door naar de nationale bevorderingsreeksen. Het bleef echter bij dit ene seizoen in Vierde Klasse. Oostnieuwkerke sprokkelde amper 7 punten (2 overwinningen en 3 gelijke spelen) en zakte weer naar Eerste Provinciale.

Het duurde 15 jaar, tot 1991, eer de club nog eens kon promoveren naar de nationale Vierde Klasse. Ditmaal kon men zich er wel handhaven. De club draaide er mee als middenmoter tot 1997. Dat jaar strandde men er afgetekend op een voorlaatste plaats en na zes jaar nationaal voetbal degradeerde men weer naar Eerste Provinciale.

In 2005 keerde de club nog eens terug in Vierde Klasse. Oostnieuwkerke eindigde er dat seizoen echter bij de laatsten en na een jaar verdween men weer naar Provinciale.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Oostnieuwkerke, SK
Sport in Staden
Sportvereniging in West-Vlaanderen